De nombreuses comètes ont été découvertes grâce au Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) et portent de ce fait le nom LINEAR. Parmi celles-ci, nous pouvons citer notamment :

Comètes numérotées

Voir aussi 
 227P/Catalina-LINEAR
 329P/LINEAR-Catalina
 188P/LINEAR-Mueller
 

Objet céleste découvert par LINEAR